Палеотропическое флористическое царство (от  — древний и тропики) — одно из флористических царств суши земного шара. Занимает второе место по площади и первое — по богатству и разнообразию видов, среди остальных царств.

Характеристика 
Палеотропическое царство занимает Африку к югу от тропика Рака (за исключением небольшой юго-западной части, принадлежащей к Капской области), юго-западную часть Аравии, Индостан, южные части Китая, Филиппины, Малайский архипелаг, Новая Гвинея, Новая Зеландия и острова Тихого океана. В Тихом океане северная граница проходит от острова Тайвань и до Гавайских островов, южная граница охватывает  Чатам и Новую Зеландию и проходит по Проливу Торесса, исключая Австралию. В Атлантическом океане к данной относятся остров Святой Елены и остров Вознесения.

Разделение на подцарства 
Общепринятого подразделения царства на подобласти нет. Одни условно делят его на два подцарства — Малезию (Юго-Восточная Азии, Малайский архипелаг, острова Тихого океана) и Индо-Африку (тропическая Африка, тропическая область Юго-Западной Азии, Индостан); другие — на 10—15 подобластей, различных по протяжённости, площади и степени самобытности флоры.

Основные подразделения палеотропического царства характеризуются развитием влажно-лесных саванновых и листопадно-лесных растительных комплексов.

С точки зрения характера флоры, палеотропическое царство можно подразделить на следующие области:

Африканское подцарство 
Сравнительно небогатая флора, с примерно 30000 видами, является результатом засушливого климата Африки.
 Область афро-азиатских пустынь Отличается бедным видовым составом растительности. Здесь насчитывается всего около 2200 видов растений, 300 из которых встречается Сахаре.
 Сенегальско-Суданская область Видовой состав не отличается разнообразием, включает в себя около 300 видов растений.
 Область восточно-африканских возвышенностей. Наряду с тропическими семействами имеются семейства из средиземноморской области. Много видов из так называемой афро-альпийской горной растительности, встречаются виды, относящиеся к голарктическому растительному царству.
 Западно-африканская область Характеризуется самой богатой африканской флорой. Также тут встречаются растения из неотропического царства — семейство Caricaceae, пальмы Elaeis.
 Африканская юго-восточная
 Южно-африканская область. В данном регионе растёт флора, оставшаяся с мезозойской эры и сохранившаяся в единственном виде, представленном вельвичией удивительной (Welwitschia mirabilis). Широко представлены семейства южных растений (Аизооновые и Толстянковые), акация (Acacia), молочай (Euphorbia), вереск (Erica) и другие.
 Область островов Вознесения и Святой Елены отличается бедной растительностью. Первоначальная флора области была уничтожена, в результате чего здесь присутствует только 39 видов растений (сто лет назад их было ещё 79). В настоящее время флору этой области, состоящую из около 500 видов, составляют растения, интродуцированные из Европы.

Мадагаскарское подцарство 
 Мадагаскарская область. 77 % видов растений региона являются эндемиками.

Индо-малезийское подцарство 
Самый богатый по растительности регион, характеризующийся самым большим в мире скоплением растений.
 Индийская область Флора области состоит из примерно 21 000 видов.
 Юго-восточная азиатская область Отличается очень богатой растительностью — 28 000 видов. В горах встречаются растения голарктического царства: сосновые (Pinaceae), ореховые (Juglandeceae), буковые (Fagaceae), ивовые (Salicaceae), яворовые (Асегасеае). Также здесь встречаются растения из южного полушария: Podocarpaceae, араукариевые (Araucariaceae) и Restionaceae.
 Индо-малайская область Относится к самым богатым по растительности областям в мире — примерно 35 000 видов, на острове Борнео 12 000 видов растений, на Филиппинах — 10 000.
Именно в данной области сконцентрировано максимальное количество семейств — примерно 220. В данной области имеется самое большое скопление папоротников. С юга имеет место проникновение видов, характерных для австралийской флоры: эвкалиптовые (Eucaliptus), Araucariaceae, ревеневые (Casuarinaceae)
 Область Новой Гвинеи

Полинезийское подцарство 
 Гавайская область 92 % растений этой области — эндемики
 Полинезийская область
 Меланезийско-микронезийская область

Новокаледонское подцарство 
 Новокаледонская область. Около 3000 видов, из которых 91 % составляют эндемики. Здесь отмечается наиболее ярко выраженное явление эндемизма в мире.

Видовой состав 
Флора богата и сильно дифференцирована, что обусловлено значительной островным характером и расчленённостью суши, широким диапазоном климатических условий, различной историей отдельных участков области, их формирования и взаимосвязей.

В составе флоры ведущие места принадлежат преимущественно пантропические семейства — широко распространены пальмы, тутовые, молочайные, мареновые, мимозовые, цезальпиниевые, миртовые, меластомовые, акантовые, ароидные, страстоцветные никтагиновые, миртовые, паслёновые, банановые. Большинство из них представлены специфическими родами и группами. Широко представлены в видовом отношении семейства: злаковые, осоковые, бамбуковые, мотыльковые, сложноцветные, орхидные.

В отличие от других областей, пальмы не принимают заметного участия в образовании тропических лесов.

Меньшую, но существенную роль в сложении флоры играют эндемичные семейства.

Для данной области характерен целый ряд эндемичных семейств. Особенно высокий уровень эндемизма отмечается в островных, сильно изолированных подобластях, таких, как Гавайская, Новокаледонская, Мадагаскарская. К таким семействам относятся, например, двукрылоплодные (Dipterocarpaceae), представленные крупными деревьями. Пандановые (Pandanaceae), растущие по берегам моря, в мангровых болотах и в устьях рек, выходящие за пределы области в Северную Австралию. Раффлезиевые (Rafflesiaceae), встречающиеся на Больших Зондских островах и на Филиппинах, представленные паразитами, живущими исключительно за счёт деревьев леса. Непентесовые (Nepenthaceae), которые включают в себя травянистые, частично эпифитные, лиановые растения а также насекомоядные растения, на западе распространёны не далее Мадагаскара — многие виды имеют кувшинчики, служащие для ловли насекомых. Семейство Апоногетоновые, представители которого являются подводными растениями с листьями, у которых имеется лишь тонкая сеть жилок, а мякоть листьев отсутствует.

Из эндемичных родов также следует отметить ротанговые пальмы-лианы (Calamus), достигающие длины до 400 м, пальмы-кариота (Caryota), арека (Areca), орхидеи рода дендробиум.

Литература 
 Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, 1978. — 248 с.
 Краткая географическая энциклопедия, Том 3 / Гл.ред. Григорьев А. А. — М.:Советская энциклопедия — 1962, 580 с. с илл., 19 л. карт

География растений